Cingulopsidae är en familj av snäckor. Cingulopsidae ingår i ordningen Mesogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cingulopsidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Cingulopsidae